McGuire se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jimmy Adair McGuire
 J.M. McGuire